Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Kim Clijsters 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (finale)
 Justine Henin (campionessa)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Jelena Dokić (semifinali)

 Henrieta Nagyová (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Tat'jana Panova (quarti di finale)
 Lina Krasnoruckaja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2001